Тесс Харпер (, урождённая Тесси Джин Уошем (), род. ) — американская актриса.

Тесс Харпер родилась в Арканзасе в семье Эда и Розмари Уошем. Училась в Университете штата Арканзас в Биби, затем перевелась в Юго-Западный университет штата Миссури. Актёрской работой увлеклась ещё в детстве, выступая в местных любительских театрах, но профессионально занялась этим лишь в 1983 году, когда дебютировала в роли молодой вдовы Розы Ли в драме Брюса Бересфорда «Нежное милосердие». Эта дебютная роль принесла начинающей актрисе номинацию на «Золотой глобус». Далее последовали фильмы «Силквуд» (1983) и «Вспышка» (1984), а роль Чик Бойл в чёрной комедии «Преступления сердца» (1986) всё того же Брюса Бересфорда принесла Харпер номинацию на «Оскар» как лучшей актрисе второго плана.

В дальнейшем актриса сыграла в фильмах «Мои герои всегда были ковбоями» (1991), «Шакал» (1997), «Морские черепахи» (2005), «Старикам тут не место» (2007), а также появилась в ряде телесериалов, среди которых «Она написала убийство», «Завтра наступит сегодня», «C.S.I.: Место преступления», «Холм одного дерева», «Во все тяжкие», «Месть» и многих других.

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в игровом кино
Выпускники Университета штата Арканзас
Выпускники университета штата Миссури